Bič je lahko:

 Buč, priimek več znanih ljudi
 Buč, naselje v občini Kamnik